Birze steht für

 Birze (Lettland), ein Gemeindeteil von Neugut in Lettland 
 Birze (Litauen), eine Ortschaft in Litauen

Birze ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwika Karolina Charlotte von Radziwiłł-Birze (1667–1695), Adlige, Förderin des Calvinismus